En anglais, X-mas est une abréviation pour le mot "Christmas" qui signifie Noël.

Zoologie 
Idioctis xmas : espèce d'araignées de l'île Christmas

Informatique 
Dans le domaine du balayage de port, un paquet XMAS a tous ses flag positionnés. Cette terminologie se réfère au sapin de Noël dont les ampoules (des guirlandes) sont toutes allumées.

Histoire 
 XMAS unité de nageurs de combat italienne de la Seconde Guerre mondiale

Chanson 
 1971 Happy Xmas (War Is Over) de John lennon, chanson contestataire contre la Guerre du Viêt Nam

 2001 Pittari Shitai X'mas!, single de tsunku
 2006 I♥Xmas : single de Tomoko Kawase 
 2008 White X'mas : single du groupe Kat-Tun
 2009 Happy⇔Lucky X’mas♪ : single de Yui Sakakibara